DM i holdløb 2022 var den 57. udgave af Danmarksmesterskaberne i holdløb, og blev afholdt den 1. oktober 2022 i Hårlev på Stevns med Hvidovre Cykle Klub som arrangør.

Medaljeoversigt

Resultater

Elite herrer

Hold

Junior herrer

Hold

Elite damer

Hold

Se også 
 DM i landevejscykling 2022

Eksterne henvisninger

 DM-medaljevindere gennem tiderne hos Danmarks Cykle Union

Cykelløb i 2022
2022